Findus ist:

 eine der Hauptfiguren aus der Kinderbuchreihe Pettersson und Findus von Sven Nordqvist.
 ein Schweizer Unternehmen aus Rorschach, das Tiefkühlprodukte herstellt, siehe Findus (Unternehmen)
 ein 1999 von dem Schweizer Unternehmen abgespaltenes britisches Unternehmen, siehe Findus Group
 eine deutsche Band, siehe Findus (Band)